Thomas A. Lemoine House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Thomas A. Lemoine House (Hamburg, Louisiana), NRHP-ID 85001589
 Thomas A. Lemoine House (Moreauville, Louisiana), NRHP-ID 85001588